chrześcijańskie wyznania wiary, credo
 muzułmańskie wyznanie wiary, szahada